Grane bezeichnet in der Geographie:

 Grane (Drôme), französische Gemeinde
 Grane (Nordland), norwegische Kommune
 Grane (Fluss), Zufluss der Innerste bei Langelsheim im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Grane (Schildau), Zufluss der Schildau bei Seesen im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Grane (Ölfeld), norwegisches Ölfeld in der Nordsee

Grane ist der Familienname folgender Personen:
 John Grane, Pseudonym von Ulrich A. Boschwitz (1915–1942), deutscher Schriftsteller
 Leif Grane (1928–2000), dänischer Kirchenhistoriker